Kaliabu (Mejayan)
 Kaliabu (Salaman)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing